Athénagorasz (i. e. 5. század) szürakuszai hadvezér 
Athénagorasz (i. e. 2. század) makedón hadvezér 
Athéni Szent Athénagorasz (kb. 133–190) keresztény filozófus, apologéta